Molekulska formula -{C6H15N3}- se može odnositi na:

 1,4,7-Triazaciklononan
 Acetaldehid amonijačni trimer
 Aminoetilpiperazin